Мана́с (в Бутане называется Дангме, в Китае — Ньямджанг) — река в КНР, Бутане и Индии. Длина около 400 км. Является притоком реки Брахмапутра. Начинается на южных склонах центральных Гималаев. Наблюдаются весенне-летнее половодье и частые наводнения.

Притоки 
 
 
 Куру-Чу
 
 Гамри /

Примечания 

Притоки Брахмапутры
Реки Тибетского автономного района
Реки Бутана
Реки Ассама